Luis Díaz peut désigner :

 Luis Díaz (né en 1977), un pilote automobile mexicain ;
 Luis Díaz (né en 1997), un footballeur colombien ;
 Luis Díaz (né en 1998), un footballeur costaricien.